Ivar Lundberg kan avse: 

 Ivar Lundberg (ingenjör)
 Ivar Lundberg (löpare)